Salta steht für:

 Salta (Spiel), ein Brettspiel (ab 1899)

Schiffe:
 Salta (Schiff), britisches Hospitalschiff (ab 1911)
 Salta (S 2), argentinisches U-Boot (ab 1931)
 Salta (S31), argentinisches U-Boot (ab 1974)

Orte:
 Provinz Salta im Nordwesten Argentiniens
 Salta (Stadt), Provinzhauptstadt in Argentinien
 Erzbistum Salta, Argentinien
 Salta (Russland), Dorf in der Republik Dagestan, Russland

Person:
 Anita Salta (* 1937), US-amerikanische Sopranistin

Siehe auch:
 Salda (Begriffsklärung)